Zilch kan avse:

 Zilch (låt av The Monkees) - en låt på The Monkees musikalbum Headquarters
 Zilch (musikgrupp) - en musikgrupp
 Zilch (roman) - en roman av Mikael Furugärde
 Zilch - ett Yatzyliknande tärningsspel, se 10 000 (spel)